Белоусов Василий Иванович (род. 5 сентября 1945 года, Нижний Тагил, СССР) — советский велогонщик. 

Победитель Велогонки мира в командном зачёте (1971, 1972). Победитель Чемпионатов СССР (1969, 1973). Заслуженный мастер спорта СССР (1972).

Выпускник Государственного Университета физической культуры МССР.

Семья: жена Белоусова Елена (1966 г. р.), сын Александр.

Тренерская карьера 
На тренерской работе с 1973 года.

С 1973—1976 года — тренер команды ЦСКА В ЦГВ ВС СССР — город Миловица.

С 1976—1981 года — тренер команды ЦСКА В СГВ ВС СССР — город Легница.

Подготовил чемпионов СССР — Виктор Смирнов, Александр Долбичкин.

С 1981—1998 тренер олимпийского резерва МССР.

Главный тренер СКА Одесса (Од. ВО).

Подготовил участников олимпийских игр в 1992 в Барселоне — Святослав Рябушенко.

Подготовил призеров чемпионатов СССР — Топорищева, В. Рябова, Андрей Чмиль (победитель кубка СССР 1991 года).

1986 год присвоено звание Заслуженный Тренер МССР.

Награды и почётные звания 
 медаль «За отличие в воинской службе»- 1-2-3- степеней
 медаль «За безупречную службу»
 медаль «70 лет ВС СССР»
 Знак почёта Польско-Советской дружбы
 почётный гражданин города Гвадалахары, Мексика (1969 год — Тур Мексики)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики СССР
Заслуженные тренеры Молдавской ССР